Il campionato di calcio di Prima Categoria 1961-1962 è massimo torneo dilettantistico italiano di quella stagione sportiva. A carattere regionale, fu il terzo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggi salvezza

Calendario 
 La 16ª giornata era in programma in 28 gennaio, ma, dato che nella stessa data c'era Tridentina-Friuli VG, parecchie partite sono state rinviate al 25 febbraio.
 La 20ª giornata era in programma in 25 febbraio, ma il Comitato Regionale ha preferito utilizzare quella data per i recuperi della 16ª.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio salvezza

Calendario 
 La 16ª giornata era in programma in 28 gennaio, ma, dato che nella stessa data c'era Tridentina-Friuli VG, parecchie partite sono state rinviate al 25 febbraio.
 La 20ª giornata era in programma in 25 febbraio, ma il Comitato Regionale ha preferito utilizzare quella data per i recuperi della 16ª.

Finali per il titolo FVG e la promozione 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.05.1962|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.06.1962

|-

Il San Giovanni di Trieste è ammesso allo spareggio con il campione regionale tridentino per l'ammissione alla fase finale del Campionato Nazionale Dilettanti.

Il 13 luglio 1962 Simoncini, il presidente del San Giovanni, ha comunicato alla Lega semiprofessionistica di Firenze la rinuncia del sodalizio rossonero al campionato di Serie D per i gravosi impegni di natura economica ed all'impossibilità di usufruire di un campo di gioco dalle misure regolamentari per la categoria.

Fase finale interregionale

Note

Bibliografia 
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1961-1962, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Gazzettino di Venezia, edizione nazionale conservata a Venezia in Biblioteca nazionale Marciana.
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia